Schleichenbach ist ein Gewässername:

 Schleichenbach (Furtbach), rechter Zufluss des Furtbachs (zur Linzer Aach) bei Großschönach, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schleichenbach (Usa), linker Zufluss der Usa bei Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Schleicherbach (Brixentaler Ache)
 Schlichenbach